Howa Type 89  – fucile d'assalto giapponese calibro 5,56 mm in dotazione alle Jieitai, le Forze di autodifesa giapponesi
Type 89  – mitragliatrice aeronautica giapponese da postazione fissa e brandeggiabile calibro 7,7 mm utilizzata durante la seconda guerra mondiale
Type 89  – mortaio-lanciagranate giapponese calibro 50 mm utilizzato durante la seconda guerra mondiale
Type 89  – cannone giapponese calibro 150 mm utilizzato durante la seconda guerra mondiale
Type 89 Yi-Go  – carro armato medio giapponese utilizzato dalle forze armate imperiali durante la seconda guerra mondiale
Type 89  – cacciacarri cinese utilizzato dall'Esercito Popolare di Liberazione
Type 89  – veicolo trasporto truppe cinese in dotazione all'Esercito Popolare di Liberazione
Type 89  – siluro giapponese sviluppato negli anni ottanta del XX secolo
Mitsubishi Type 89  – veicolo da combattimento della fanteria giapponese in dotazione al Rikujō Jieitai, componente terrestre delle Jieitai